Тикси:

Якутия 
 Тикси — посёлок городского типа в Якутии.
 Тикси — бухта в море Лаптевых.
 Тикси — морской порт.
 Тикси — аэропорт в Якутии, расположенный в 7 км севернее посёлка Тикси.
 Тикси — заброшенный военный аэродром в Якутии, расположен в 10 км к западу от посёлка Тикси.
 Тикси — полярная геокосмофизическая обсерватория в посёлке Тикси.

Индия 
 Тикси — город в штате Джамму и Кашмир, Индия.
 Тикси — буддийский монастырь в штате Джамму и Кашмир.

Другое 
 Тикси — женское имя.
 «Тикси» — советский крупнотоннажный грузовой теплоход (сухогруз) Дальневосточного морского пароходства, 1960 года постройки. Затонул при невыясненных обстоятельствах в Тихом океане, у побережья Японии, 22 марта 1974 года.
 «Тикси» — марка снегохода от ОАО «Русская механика».